Sweet steht für:

 Sweet (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sweet (Familienname), angelsächsischer Familienname
 The Sweet, britische Band